New Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Point (Georgia)
 New Point (Indiana)
 New Point (Missouri)
 New Point (Virginia)

New Point steht für:
 New Point (Band), Schweizer Band